

Коксу — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Коксу — станційне селище, Коксуський район, Жетисуська область
 Коксу — село, Шардаринський район, Туркестанська область
 Коксу — річка в Казахстані, притока Ілі

Коксу — річка в Республікці Алтай, ліва притока Аргут